Velika nagrada Italije 1927 je bila četrta dirka Svetovnega konstruktorskega prvenstva v sezoni 1927. Odvijala se je 4. septembra 1927 na dirkališču Autodromo Nazionale Monza.

Rezultati

Dirka

 Najhitrejši krog: Robert Benoist 3:57.3

Viri

www.teamdan.com  

1927
Sezona Velikih nagrad 1927